Обозначение Як-30 имели два самолёта конструкторского бюро Яковлева:
 Як-30 (1948) — опытный реактивный истребитель.
 Як-30 (1960) — реактивный учебно-тренировочный самолёт.